Nera steht für:

 Nera (Donau), Nebenfluss der Donau in Rumänien
 Nera (Indigirka), Nebenfluss der Indigirka in Ostsibirien (Russland)
 Nera (Tiber), Nebenfluss des Tiber in Mittelitalien
 NERA, Reaktivpanzerung (Panzerschutz) der dritten Generation

Siehe auch:
 Neira